nimfa – w mitologii greckiej i rzymskiej każda z istot uosabiających siły żywotne przyrody
 Nimfa – imię żeńskie

Biologia 
 nimfa – stadium larwalne niektórych pajęczaków i owadów
 nimfa – gatunek ptaka z monotypowego rodzaju Nymphicus, z rodziny kakadu
 nimfa – odmiana złotej rybki
 nimfa – człon rodzajowy polskiej nazwy gatunkowej ważki z rodzaju Enallagma:
 nimfa stawowa (Enallagma cyathigerum)
 nimfa – człon rodzajowy polskich nazw niektórych motyli z rodziny wachlarzykowatych:
 nimfa grzybienianka (Elophila nymphaeata)
 nimfa jezioranka (Acentria ephemerella)
 nimfa osoczanka (Paraponyx stratiotata)
 nimfa rzęsianka (Cataclysta lemnata)

Zobacz też 

 Nimfa Galatea – malowidło ścienne autorstwa Rafaela Santiego
 Nymphe – planetoida o numerze katalogowym 875
 Nimfadora Tonks – fikcyjna postać występująca w serii książek J.K. Rowling o Harrym Potterze